Алексейчук — украинская фамилия. Известные носители:
 Алексейчук, Валерий Дмитриевич (в монашестве Венедикт ; род. 1968) — епископ-помощник Львовской архиепархии УГКЦ.
 Алексейчук, Ирина Борисовна (род. 1967) — украинский композитор и пианистка, член Национального Союза композиторов Украины.
 Алексейчук, Тимофей Данилович (род. 1921) — советский офицер (капитан), участник ВОВ, Герой Советского Союза.